Seznam divizij z zaporedno številko 22.

Seznam 
 Pehotne
 22. Luftwaffe poljska divizija

 Oklepne
 22. tankovska divizija (Wehrmacht)
 22. oklepna divizija (ZDA)

 Zračnopristajalne
 22. zračnopristajalna divizija (Wehrmacht)

Glej tudi